Стеуйнь () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.
 Стеуйнь () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Вінцу-де-Жос.